Faedo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Faedo Valtellino, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Faedo, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Faedo, Padova, ort, Veneto, Provincia di Padova,

Spanien 

 Faedo (ort i Spanien), Asturien, Province of Asturias,